Unierade kyrkor är ett begrepp som har vitt skilda betydelser. Gemensamt är att det handlar om kyrkor som förenar kristna med olika bekännelse och/eller kyrkoskick. Främst märks:

 Katolska östkyrkor – de autonoma, östliga delkyrkor med östlig rit som står i full kommunion med Romersk-katolska kyrkan
 Evangeliska landskyrkor – en gemenskap av 20 regionala evangeliska kyrkor ("Landeskirchen") i Tyskland med gemenskap kring ord och sakrament, se Tysklands evangeliska kyrka